D’Oppido ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio D’Oppido (* 1944), italienischer Schwimmer
 Michele D’Oppido (* 1949), italienischer Schwimmer